Cerkev svetega Kancijana je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Kancijana, Kranj
 Cerkev sv. Kancijana, Mirna Peč
 Cerkev sv. Kancijana, Rečica ob Savinji
 Cerkev sv. Kancijana, Ukanje
 Cerkev sv. Kancijana in tovarišev, Škocjan